Hawkesbury kan syfta på följande platser:

Australien 

 Hawkesbury (region), New South Wales,

Kanada 

 Hawkesbury, Ontario, Kanada,

Storbritannien 

 Hawkesbury, Gloucestershire, England, South Gloucestershire, 
 Hawkesbury, Warwickshire – en ort i Warwickshire, England

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar